Kaelin ist der Familienname folgender Personen:

 Carolyn Kaelin († 2015), US-amerikanische Medizinerin
 Josef Richard Kaelin (1918–1993), Schweizer Erfinder, Filmproduzent und Künstler
 Kato Kaelin (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Monika Kaelin (* 1954), Schweizer Sängerin und Schauspielerin
 Pierre Kaelin (1913–1995), Schweizer Priester, Komponist und Chorleiter
 Thérèse Meyer-Kaelin (* 1948), Schweizer Politikerin (CVP)
 William G. Kaelin (* 1957), US-amerikanischer Onkologe

Siehe auch:
 Kälin